Радна́ Сагала́евич Бубе́ев (1905—1994) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза имени Карла Маркса Баргузинского аймака Бурят-Монгольской АССР,

Биография 

Родился 15 марта 1905 года в улусе Барагхан Нурского булука Баргузинского уезда Забайкальской области (ныне Курумканский район Республики Бурятия). В возрасте 9 лет начал свою трудовую деятельность батраком у богачей.

В 1929 году вступил в сельскую коммуну. 
В 1931 году направлен на учебу в Школу народов севера в городе Кяхта, в том же году вступил в партию. 
Окончив школу в 1932 году Радна Бубеев несколько месяцев работал инструктором отделения Буркоопсоюза. Затем учился в Институте Народов Севера в Ленинграде.

После учебы Радна Бубеев вернулся в Бурятию, был направлен в Северобайкальский район, где работал в системе потребкооперации. 
В ноябре 1936 года Радна Бубеев был избран председателем колхоза имени Кирова Баргузинского района. В феврале 1940 года назначен председателем Улюкчиканского сельпо.

С началом Великой Отечественной войны мобилизован на фронт. Участник обороны Москвы и прорыва блокады Ленинграда, освобождал город Калинин, награжден медалью «За оборону Ленинграда».

С войны вернулся в 1945 году, работал заведующим молочно-товарной фермой в колхозе имени Кирова и был вновь избран председателем колхоза. 
В 1946-1947 годах колхоз под его руководством добивается высокого урожая зерновых и увеличивает продажу молока и мяса.

28 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев пшеницы Радне Сагалаевичу Бубееву присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1950 году колхозы имени Калинина и Карла Маркса объединились, Радна Бубеев был избран председателем укрупненного колхоза имени Карла Маркса. 
В 1956 году стал бригадиром в своем колхозе. 
В 1957 году избран председателем Баянгольского сельсовета. 

Дважды, в 1951 и 1955 годах избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР.

В 1959 году вышел на пенсию, но продолжал работать, был заведующим базой конторы Заготскот, управляющим отделением совхоза, завхозом в больнице.

В последние годы жизни проживал в селе Баянгол в Баргузинском районе Бурятии. 

Скончался 7 апреля 1994 года.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1948)
Орден Ленина (1948)
Медаль «За оборону Ленинграда»

Память 

Бюст Р.С. Бубеева установлен в аллее Героев Социалистического Труда в селе Курумкан.
В селе Баянгол состоялось открытие «Аллеи Трудовой Славы»

Примечания

Ссылки 

По труду – и почёт!

Родившиеся в Курумканском районе
Депутаты Верховного Совета Бурятской АССР
Председатели колхозов